La fattoria degli animali (Animal Farm) è un romanzo di George Orwell. Il titolo può anche riferirsi a:

Cinema
La fattoria degli animali (Animal Farm), un film d'animazione del 1954 basato sul romanzo
La fattoria degli animali (Animal Farm), un film per la televisione del 1999 basato sul romanzo

Altro
Benson's Wild Animal Farm, uno zoo privato (ora chiuso) di Hudson, nel New Hampshire
Nella vecchia fattoria... (Animal Farm), episodio della seconda stagione della serie televisiva Oz